Holandia:
 Altena – miejscowość

Niemcy:
 Altena – dzielnica Ennepetal
 Altena – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Märkischer Kreis
 Altena – były powiat

Stany Zjednoczone:
 Altena – miejscowość

Osoby:
 Carl Altena – niemiecki malarz

Inne:
 Altena – hrabstwo
 Altena – producent motorów

Zobacz też:
 Altona